Seibelsdorf ist ein Ortsname:

 Seibelsdorf (Antrifttal), Ortsteil der Gemeinde Antrifttal, Vogelsbergkreis, Hessen
 Seibelsdorf (Marktrodach), Ortsteil der Gemeinde Marktrodach, Landkreis Kronach, Bayern
 Seibelsdorf, deutscher Name des tschechisch Žipotín genannten Ortsteils der Gemeinde Gruna, Okres Svitavy, Tschechien